El término Rosalina puede referirse a:

Rosalina (protista), género de foraminífero bentónico de la familia Rosalinidae
Rosalina (Mario)
Rosalina Berazaín, botánica y fitogeógrafa cubana